kasteel Polanen bij Monster;
 Van Polanen, voormalig adellijk huis onder Monster (Zuid-Holland);
 Jan I van Polanen (1285–1342);
 Jan II van Polanen (ca. 1325–1378);
 Jan III van Polanen (ca. 1340–1394);
 Johanna van Polanen (1392–1445);
 Huis van Polanen Petel;
 Nicolaas Jules Cesar van Polanen Petel (1855-1922), kapitein in het Indische Leger, ridder Militaire Willems-Orde.

 deel van de voormalige gemeente Houtrijk en Polanen;
 Heerlijkheid Polanen, voormalige heerlijkheid en polder in de provincie Utrecht;
 Polanen (Woerden), wijk en bedrijventerrein in Woerden, genoemd naar de direct hierboven vermelde polder en heerlijkheid;
 Snel en Polanen, wijk van Woerden;

 Polanen (stam), stam waaruit de Polen zich ontwikkelden;
 Desi Polanen (1913–1994), Surinaams politicus;
 Pieter Polanen (1922-1970), Surinaams dichter en Korea-veteraan
 Sam Polanen (1941-2022), Surinaams jurist;
 Rudy Polanen (1943–2008), Surinaams predikant;
 Chris Polanen (geb. 1963), Nederlands schrijver van Surinaamse afkomst;
 Polanen (voetbal), voetbalclub uit Monster (Zuid-Holland).

Zie ook 
Poljanen, oude stam in het huidige Oekraïne